«Зи и компания» () — британская драма, режиссёра Брайана Дж. Хаттона, в главных ролях снялись Элизабет Тейлор, Майкл Кейн и Сюзанна Йорк. Фильм также известен под названием Икс, Игрек и Зи ()

Сюжет 
Зи (Элизабет Тейлор) — импульсивная, резкая жена богатого архитектора Роберта Блейкли (Майкл Кейн) — испробовала уже все способы, чтобы помешать роману между её мужем и его новой пассией Стеллой (Сюзанна Йорк), которая хоть и выглядит как добродушная молодая вдова, но наверняка имеет темное прошлое.

В ролях

Номинации 
 1973 — Золотой глобус — Лучший иностранный фильм на английском языке

Фильмы Columbia Pictures